Imię i nazwisko Hans Lindgren nosili lub noszą m.in.:
 Hans Lindgren (1932-2012) – szwedzki aktor
 Hans Lindgren (ur. 1933) – szwedzki lekkoatleta